Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2013 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2012/13 gehörte. Sie begann am 12. Januar 2013 im griechischen Metsovo und endete am 31. März 2013 im bosnischen Pale. Die Gesamtwertung bei den Männern gewann Wesselin Zinsow. Er siegte bei vier der acht Rennen. Bei den Frauen wurden Vedrana Malec und Teodora Maltschewa in der Gesamtwertung Erste.

Männer

Resultate

Gesamtwertung Männer

Frauen

Resultate

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 

Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2012/13
BalkanCup